Ян Сико́ра (; 29 декабря 1993, Пльзень, Чехия) — чешский футболист, полузащитник клуба «Виктория Пльзень» и сборной Чехии.

Клубная карьера 
Сикора — воспитанник пражской «Спарты». 16 ноября 2011 года в матче Кубка Чехии против «Зноймо» он дебютировал за основную команду. Летом 2014 года из-за высокой конкуренции Ян на правах аренды перешёл в «Зброёвка». 26 июля в матче против «Яблонца» он дебютировал в Синот лиге. В матче против «Слована» Сикора забил свой первый гол за «Брно».

Летом 2015 года Ян перешёл в либерецкий «Слован». В матче против «Пршибрама» он дебютировал за новую команду. 23 апреля 2016 года в поединке против «Баника» Сикора забил свой первый гол за «Слован». 25 августа в отборочном раунде Лиги Европы против кипрского АЕКа Ян сделал хет-трик. 15 сентября в поединке Лиги Европы против азербайджанского «Карабаха» Сикора забил гол. Этот мяч стал самым быстрым голом в истории Лиги Европы, Ян отличился уже на 9 секунде матча. В 2017 году он помог клубу выиграть чемпионат.

Карьера в сборной 
31 августа 2016 года в товарищеском матче против сборной Армении Сикора дебютировал за сборную Чехии, заменив во втором тайме Иржи Скалака.

Достижения 

Командные

 Славия Прага
 Чемпион Чехии — 2016/17
 Обладатель Кубка Чехии — 2017/18

 Виктория Пльзень
 Чемпион Чехии — 2021/22

Статистика выступлений за сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Виктории» 
 Профиль на сайте Футбольной ассоциации Чехии 
 Профиль на сайте Первой лиги 

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Зброёвка»
Игроки ФК «Слован» Либерец
Игроки ФК «Славия» Прага
Игроки ФК «Яблонец»
Игроки ФК «Лех»
Игроки ФК «Виктория» Пльзень